Antoine Ferret peut être :

 Tony Ferret (1850 - 1923), né Antoine Ferret, architecte français, architecte départemental de l'Ain, de 1884 et 1916 ;
  L'abbé Antoine Ferret (1882 - 1962), pionnier du scoutisme en France, au sein de l'église catholique.